Угур Акташ  — турецький каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон Європи, призер чемпіонатів Європи, Європейських та Всесвітніх ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Угур Акташ на сайті World Karate Federation.

турецькі каратисти
турецькі бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020